Bishopstone (Herefordshire), een plaats in het Engelse graafschap Herefordshire
 Bishopstone (Swindon), een plaats in het Engelse graafschap Wiltshire
 Bishopstone (Wiltshire), een plaats in het Engelse graafschap Wiltshire